

Persone 
 Alessio Antonini – ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
 Alfredo Antonini – direttore d'orchestra e compositore classico italiano
 Alfredo Antonini, nome anagrafico di Albert Band – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore italiano
 Annibale Antonini – filologo, grammatico, lessicografo e traduttore italiano
 Carlo Antonini – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Christian Antonini – scrittore italiano
 Daniele Antonini – matematico italiano
 Dino Antonini – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Emidio Antonini – diplomatico italiano
 Gabriele Antonini – attore italiano
 Giacomo Antonini – generale italiano
 Giacomo Antonini – critico letterario italiano
 Giovanni Antonini – flautista e direttore d'orchestra italiano
 Giuseppe Antonini – avvocato e geografo italiano
 Giuseppe Antonini – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giuseppe Antonini – medico e psichiatra italiano
 Laura Antonini – conduttrice radiofonica italiana
 Luca Antonini – calciatore italiano
 Luca Antonini – giurista italiano
 Luigi Antonini – sindacalista, giornalista, editore, antifascista italiano
 Pierre Antonini – astronomo francese
 Silvio Antonini – politico italiano
 Simone Antonini – ex ciclista su strada italiano
 Stefania Antonini – ex calciatrice italiana

Altro 
 Antonini – abitanti di Antonina do Norte
 Antonini – abitanti di Sant'Antonio d'Adda
 12580 Antonini – asteroide del sistema solare
 Dinastia degli Antonini – dinastia di imperatori romani
 Palazzo Antonini – edificio di Udine progettato da Andrea Palladio

Pagine correlate
 Antonina
 Antonino
 Francesco Antonini